Иллич-Свитыч — фамилия. 

Известные носители:

 Иллич-Свитыч, Владислав-Игнатий Станиславович (настоящая фамилия Свитыч, 1853—1916) — российский революционер-народник.
 Иллич-Свитыч, Владислав Маркович (1934—1966) — советский лингвист-компаративист, внёсший большой вклад в развитие славянской акцентологии и ностратической теории, внук В. С. Иллич-Свитыча.